Wasilij Osipowicz Kluczewski (; ur. 28 stycznia 1841 w Wozniesienskoje, zm. 25 maja 1911 w Moskwie) – rosyjski historyk.

W latach 1882–1909 był profesorem uniwersytetu w Moskwie. Członek Petersburskiej Akademii Nauk. Zajmował się historią społeczno-gospodarczą i rozwojem instytucji przedstawicielskich w Rosji XVI–XVIII w. Dzieje Rosji przedstawiał jako proces rozwoju grup społecznych, których rola i wzajemne stosunki zmieniały się w zależności od warunków ekonomicznych i życia politycznego kraju.

Wybrane publikacje 
 «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866, Скан книги)
 «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» (1867)
 «Новые исследования по истории древнерусских монастырей» (рецензия) (1869)
 «Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси» (рецензия на книгу Щапова) (1870)
 «Древнерусские жития святых» (1871, Скан книги)
 «Псковские споры» (1872)
 «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери» (1878)
 «Боярская Дума древней Руси» (1880—1881)
 «Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (1884)
 «Происхождение крепостного права в России» (1885)
 «Подушная подать и отмена холопства в России» (1886)
 «Евгений Онегин и его предки» (1887)
 «Состав представительства на земских соборах древней Руси» (1890)
 Курс русской истории в 5-и ч. (СПб., 1904−1922. — 1146 с., , ; Русская история. Полный курс лекций — М., 1993.)
 Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Александрова. — М.: Изд-во «Правда», 1991. — 624 с. — «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства», «Добрые Люди древней Руси», «Характеристика царя Ивана Грозного», «Царь Алексей Михайлович», «Жизнь Петра Великого до начала Северной войны»; И. Н. Болтин, Н. М. Карамзин, Сергей Михайлович Соловьев.
 «Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники.» — М.: «Мысль», 1993. — 416 с., 75 000 экз.

Bibliografia 
 Jan Krzysztof Witczak, Wasilij Kluczewski(1841-1911). Życie i dzieło-w 100 rocznicę śmierci [w:] Przez Kresy i historię po obrzeża polityki : profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej,  red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011.

Członkowie Rosyjskiej Akademii Nauk
Rosyjscy historycy
Urodzeni w 1841
Rosyjscy wolnomularze
Zmarli w 1911
Historycy dziejów Rosji